Swedish Open 2019 steht für folgende Wettbewerbe:

 Swedish Open 2019 (Badminton)
 Swedish Open 2019 (Tennis)
 Swedish Open 2019 (Tischtennis)